Der Yokohama Sports & Culture Club (jap.  Yokohama Supōtsu ando Karuchā Kurabu), in Kurzform auch als YSCC Yokohama oder einfach YSCC bezeichnet, ist ein japanischer Sportverein aus Yokohama. Er ist vor allem für seine Fußballmannschaft bekannt, welche seit 2014 in der dritten japanischen Liga spielt.

Geschichte 
YSCC wurde im Jahr 1986 durch ehemalige Spieler der Firmenmannschaft der All Nippon Airways, die späteren Yokohama Flügels, unter dem Namen Yokohama Soccer & Culture Club ( Yokohama Sakkā ando Karuchā Kurabu) gegründet. Die Bedeutung des „S“ änderte sich 2002 von Soccer (Fußball) zu Sports (Sport).

Der Verein diente in seinen Anfangsjahren als erste Station für viele Spieler, die schließlich den Weg in die beiden J.-League-Mannschaften der Stadt, die Flügels und die Marinos, schafften. Nachdem die Flügels 1999 den Spielbetrieb einstellen mussten, unterstützten sie die Gründung des Yokohama FC als deren Ersatz.

YSCC spielte zu Beginn ausschließlich in den Ligen der Präfektur Kanagawa. Dies änderte sich erst 2003, als die Mannschaft den Aufstieg in die zweite Division der Kantō-Regionalliga schaffte. Zwei Jahre später gelang der Schritt in die erste Division. Dort gewann YSCC innerhalb von sieben Jahren insgesamt viermal die Meisterschaft, scheiterte aber regelmäßig in der nationalen Regionalligen-Finalrunde am Aufstieg in die Japan Football League. Dies sollte sich erst gegen Ende des Jahres 2011 ändern, als der Verein die Finalrunde sogar gewann. Die nächsten zwei Jahre verbrachte YSCC in der JFL, bevor der Club schließlich 2014 zu den zwölf Gründungsmitgliedern der J3 League gehörte. In den ersten drei Spielzeiten in der J3 League wurde jedoch stets lediglich der letzte Platz erreicht.

Erfolge 
 Kantō Football League:
 Meister: 2006, 2009, 2010, 2011
 Regionalliga-Finalrunde:
 Sieger: 2011

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium in Yokohama in der Präfektur Kanagawa aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 15.454 Personen.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: März 2023

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

KSLx: Kantō Soccer League Division x (5./6. Ligaebene)

KSSL1: Kanagawa Shakaijin Soccer League Division 1 (7. Ligaebene)

Trainerchronik

Weblinks 

 Offizielle Website (japanisch)
 
 
 
 Yokohama Sports & Culture Club in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 1986
Organisation (Yokohama)